Ivan Košutić (povjesničar) i agronom
Ivan Košutić (nogometni sudac)